Törne ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea von Törne (* 1948), deutsche Journalistin, Lektorin und Autorin
 Volker von Törne (1934–1980), deutscher Schriftsteller